Зотина — название нескольких населённых пунктов в России.

 Зотина — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Зотина — деревня в Талицком районе Свердловской области.